Mérk (keresztnév)
Mérk (Magyarország)
Mérk (Szlovákia)